

Geografia 
 Bergantiños – comarca della Spagna nella comunità autonoma di Galizia

Persone 
 Álex Bergantiños – calciatore spagnolo, centrocampista
 Xosé Bergantiños – scrittore e editorialista spagnolo

Altro 
 Bergantiños FC – squadra di calcio spagnola con sede a Carballo nella comunità autonoma della Galizia